Chmelnyzke (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nikopol, siehe Chmelnyzke (Nikopol)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk, siehe Chmelnyzke (Berdjansk)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Horochiw, siehe Chmelnyzke (Horochiw)

 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Tultschyn, siehe Chmelnyzke (Tultschyn)

siehe auch:
 Chmelnyzkyj (Begriffsklärung)